Шел може да се односи на:

 Ројал Дач Шел, или њена супсидијарна Нафтна компанија Шел, трећа по величини енергетска корпорација на свету
 Љуска (рачунарство) („шел“) оперативног система, у рачунарству
 Шел (Вајоминг), насељено место у САД
 Шел (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Шел (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Шел Деба, насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Шел Спу, насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Доналд Шел (-{Donald L. Shell}- * 1924), амерички инжењер и информатичар
 Шел сорт, алгоритам за уређивање низова
 Карл Шел (-{Karl Shell}- * 1938), амерички економиста

sv:Skal